Antonio Guidi ist der Name folgender Personen:

* Antonio Guidi (Schauspieler) (1927–2013), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Antonio Guidi (Politiker) (* 1945), italienischer Politiker